Кубок Іспанії з футболу 1997–1998 — 96-й розіграш кубкового футбольного турніру в Іспанії. Титул вдруге поспіль здобула Барселона.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/10 вересня 1997

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/29 жовтня 1997

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/28 жовтня 1997

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/29 жовтня 1997

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/29 жовтня 1997

|}

Третій раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|2 грудня 1997/7 січня 1998

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3 грудня 1997/6 січня 1998

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3 грудня 1997/7 січня 1998

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3 грудня 1997/8 січня 1998

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4 грудня 1997/7 січня 1998

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|13/21 січня 1998

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|14/20 січня 1998

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|14/21 січня 1998

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|15/22 січня 1998

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/10 лютого 1998

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/11 лютого 1998

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/12 лютого 1998

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5/11 лютого 1998

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|18/26 лютого 1998

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|19/25 лютого 1998

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Іспанії на rsssf  

1997–1998
Іспанія
Іспанія
1997 в іспанському спорті
Футбол